

Carriera
È stata selezionata dalle Los Angeles Sparks al secondo giro del Draft WNBA 2020 (22ª scelta assoluta).

Altri progetti

Collegamenti esterni